Costante Scolari – cestista italiano
 Francesco Feliciano de Scolari (circa 1470-1542), matematico italiano
 Filippo Buondelmonti degli Scolari detto Pippo Spano – condottiero italiano
 Fred Scolari – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Giovanni Scolari – fumettista italiano
 Girolamo Scolari – religioso italiano
 Giuseppe Scolari – compositore italiano
 Luiz Felipe Scolari – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Massimo Scolari – architetto, pittore e designer italiano
 Paolo Scolari – cardinale italiano, successivamente Papa con il nome di Clemente III
 Peter Scolari – attore statunitense
 Rosa Chiarina Scolari – religiosa italiana